Суфли () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 10 км². Население 262 человека (на 2010 год). Расстояние 115 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Suflí
 Suflí

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии